Christian Cooke ist der Name folgender Personen:
* Christian Cooke (Schauspieler) (* 1987), britischer Schauspieler
 Christian Cooke (Tontechniker), Tontechniker